Li Wenliang pode referir-se a:
Li Wenliang (jogador de xadrez) (nascido em 1967), jogador de xadrez chinês
Li Wenliang (médico) (1986—2020), o primeiro a avisar do surto de coronavírus em Wuhan de 2019—20, e que morreu devido ao vírus.

Desambiguações de antropônimos